Jensen è un cognome patronimico danese e norvegese il cui significato è "figlio di Jens"; può riferirsi a:

Persone

Altro 
 Jensen – località statunitense dello Utah
 Jensen Motors Ltd – casa automobilistica britannica del passato
 5900 Jensen – asteroide